Michael Knudsen puede referirse a las siguientes personas:

 Michael Knudsen (balonmano), jugador de balonmano danés;
 Michael Knudsen (taekwondo), practicante de taekwondo danés.